Ревизор се може односити на:

 Ревизор, овлашћено лице за вршење ревизије
 Ревизор (комедија), дјело руског писца Николаја Гогоља
 Ревизор (позоришна представа)
 Ревизор (часопис)